«Индиец» (, ) — индийский фильм режиссёра , снятая на тамильском языке и вышедшая в прокат 9 мая 1996 года. Камал Хасан сыграл в нём двойную роль. В фильме также снялись Маниша Коирала, Урмила Матондкар и . Сюжет рассказывает историю бывшего борца за независимость, ставшего линчевателем ради искоренения коррупции, и его сына, который находится по другую сторону баррикад, содействуя взяточникам.

Фильм заработал положительные отзывы критиков и статус «супер-хит» по итогам проката. Картина была отправлена представлять Индию на премии «Оскар», а также заработала три Национальных кинопремии, две Filmfare Awards South и две  в различных категориях.

Сюжет 
Фильм начинается с того, как старик Сенапати приходит в муниципалитет и убивает местного чиновника.

Другой герой фильма — Чанду работает брокером в дорожно-транспортном отделе и помогает желающим получить нужные документы за вознаграждение. Ради того, чтобы стать дорожным инспектором, он вынужден выполнять все поручения семьи начальника, пока не скопит сто тысяч рупий на взятку. Чанду влюблён в Айшварию, которая занимается защитой животных, и собирается жениться на ней, как только получит должность.

За дело об убийствах гос-служащих берётся следователь ЦБР Кришнасвами. В это время Сенапати отдаёт свой пояс с ножом на починку сапожнику, но того убивают во время беспорядков. Жена сапожника безуспешно пытается получить компенсацию от государства и тратит на это все свои деньги. Увидев, как она проклинает чиновника, Сенапати убивает его, оставив на теле записку с подписью «Индиец». По оставленным уликам Кришнасвами делает выводы, что убийце за семьдесят, и он владеет редким видом боевых искусств. Такому стилю борьбы обучались революционеры во время борьбы за независимость. Изучив базы данных, полиция выходит на Сенапати. Загримировавшись под старика, Кришнасвами приходит к нему в дом, где Намрата, жена Сенапати рассказывает их историю.

Они оба выступали за независимость Индии. Когда в отместку за сжигание английской одежды, британцы раздели проводивших её женщин, и те покончили с собой, прыгнув с утёса, Намрата — единственная осталась в живых. Чтобы она не совершила самоубийство, Сенапати пообещал жениться на ней, но после того как Индия станет независимой. Сам же он отправился в Сингапур, чтобы присоединиться Индийской национальной Армии, возглавляемой Субхашем Чандра Босом. В Сингапуре он стал командующим армией, но затем попал в плен и был освобождён только после обретения страной независимости.

Кришнасвами пытается арестовать Сенапати, когда тот приходит домой, но тот парализует его с помощью своего боевого искусства и сбегает вместе с женой. Когда Кришнасвами приводят в себя, он объявляет Сенапати в розыск и решает допросить его сына Чанду. В больницу, куда Чанду отвёз своего друга, параллельно с полицией прибывают Сенапати и его жена с целью похитить главврача. Из-за полиции они разделяются, и Намрата, столкнувшись со своим сыном, рассказывает ему об обвинениях в убийстве. Чанду поручает заботу о матери подруге и отправляется в участок давать показания. Сенапати тем временем привозит врача на киностудию и начинает записывать происходящее. Врач признаёт, то брал взятки, но говорит, что мир от этого не рухнул. Сенапати отвечает, что рухнул его мир.

Когда-то он счастливо жил в деревне вместе с сыном и дочерью. Но его сын Чанду ушёл из дома из-за того, что Сенапати отказался дать взятку, для регистрации сына на бирже труда. Вскоре после этого его дочь получила сильные ожоги при взрыве бытового газа. Её привезли в больницу, но доктор отказался её лечить, пока не заведут дело в полиции или без взятки. В полиции тоже отказались заводить дело без материального поощрения. В итоге дочь Сенапати умерла без врачебной помощи. Тогда-то он и решил, что стоит избавить страну от «сорняков»-взяточников.

Он убивает доктора и обещает делать это с каждым взяточником, после чего отправляет запись на телевидение. Тем временем автобус, которому Чанду выдал лицензию за взятку, попадает в аварию из-за неисправности. Чанду пытается скрыть свою вину, дав взятку, и тогда к нему приходит отец, желающий чтобы сын понёс наказание за свой проступок. Все уговоры Чанду не могут остановить Сенапати, но тут появляется полиция и арестовывает его. Однако он сбегает от Кришнасвами и отправляется за сыном. Чанду пытается сбежать в Бангалор, но в аэропорту его настигает отец. В итоге джип, в котором они оказываются во время борьбы, взрывается.

В ролях 
 Камал Хасан — Сенапати «Индиец» и его сын Чадрабос «Чанду»
 Маниша Коирала — Айшвария
 Урмила Матондкар — Сапна
  — Армитавалли (Намрата)
  — Кастури, дочь Сенапати
  — Суббия, помощник Чанду
  — Панирселвам, дорожный инспектор Чанду
 Недумуди Вену — Кришнасвами, офицер ЦБР
  — Партасарати, получатель прав
 Манорама /  — Гулабо, жена сапожника  — доктор-взяточник  — борец за свободу Саундтрек 

 Критика 

Помимо решения важного вопроса, с которыми столкнулась страна, «Индиец» был техническим чудом.  в своем обзоре оценил фильм и заметил: «Берегитесь взяточники! Фильм обеспечит мурашки, пробегающие как по нашим мозгам, так и по позвоночнику, благодаря Сенапати по прозвищу Индиец. Исполнение роли Сенапати Камалом — верный хит! Шанкар мастерски владеет искусством добавления грандиозности в сценарий, которое демонстрируется в фильме несколько раз… Шанкар обеспечивает уверенность в том, что он может сделать фильм голливудского качества на тамильском языке в великолепной манере». Фильму были даны 48 баллов. Это предсказание было подтверждено фильмом «Робот», снятым Шанкаром в 2010 году, который сравним с любым голливудским фильмом.

 Награды 
В 1996 году Индия выдвинула фильм в качестве претендента на Оскар за лучший фильм на иностранном языке, но в шорт-лист премии он не попал.

Национальная кинопремия
 Лучшая мужская роль — Камал Хасан
 Лучшая работа художника-постановщика — Тхота Тхарани
 Лучшие спецэффекты — С. Т. Венки

Filmfare Awards South
 Лучший фильм на тамильском
 Лучшая мужская роль в фильме на тамильском — Камал Хасан
Tamil Nadu State Film Awards
 Первый приз за лучший фильм
 Лучшая мужская роль — Камал Хасан

 Продолжение 
В 2017 году режиссёр заявил, что будет снимать продолжение фильма вместе с Дил Раджу. Камал Хасан собирался приступить к съёмкам фильма «Индиец 2» после съёмок Vishwaroopam II и Sabaash Naidu''. На следующий месяц Раджу покинул проект. В сиквеле Хасан повторит свою роль, но с новым актёрским составом. Также Хасан заявил что этот фильм станет его последней работой в кино перед уходом в политику. Музыку к фильм напишет Анируд Равичандер, для которого этот проект будет первым в сотрудничестве с Камалом Хасаном.

Примечания 

Фильмы на тамильском языке
Фильмы-боевики Индии
Фильмы-драмы Индии
Фильмы Шанкара
Фильмы о вигилантах
Фильмы Индии 1996 года